El Níger va competir als Jocs Olímpics d'Estiu de 1984 a Los Angeles. Va tornar a competir després de boicotejar els Jocs del 1976 i el 1980.

Resultats per esport

Boxa 
Pes mosca masculí (– 51 kg)
 Chibou Amna
 Va perdre al primer round contra David Mwaba (TNZ), 0:5

Referències 
 Informes Olímpics Oficials  

Níger als Jocs Olímpics
Jocs Olímpics d'Estiu de 1984